Leipert ist der Familienname von: 

 Christian Leipert (* 1944), deutscher Umweltökonom, Demograf und Autor
 Gisela Leipert (* 1942), deutsche Schauspielerin 
 Karl Leipert (1909–1994), österreichischer Heimatdichter und Schriftsteller völkischer Ausprägung
 Marcel Leipert (* 1984), deutscher Rennfahrer
 Reinhard Leipert (* 1944), deutscher Altphilologe, Germanist und Kulturjournalist
 Sabine Leipert (* 1973), deutsche Schriftstellerin
 Theodor Leipert (1902–1992), tschechisch-österreichischer Chemiker und Hochschullehrer (Physiologische Chemie) 

Siehe auch:
 Leipert Motorsport
 Jürgen Leippert (* 1944), deutscher Maler